Molekel ist 

 ein veralteter Begriff für Teilchen, sowohl für Molekül als auch für Atom
 Molekel (Software), ein Computerprogramm zur Visualisierung von Molekülstrukturen, liest u. a. das xyz-Format, kann Molekülschwingungen graphisch darstellen (vgl. Infrarotspektroskopie)